Allam ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Issam Allan (* 1931), ägyptischer Turner
 Dalia Allam (* 1980), ägyptische Synchronschwimmerin
 Magdi Allam (* 1952), italienischer Journalist und Autor
 Mohamed Allam, ägyptischer Wasserspringer
 Peter Allam (* 1959), britischer Segler
 Rodney John Allam (* 1940), englischer Chemieingenieur und Fellow der Institution of Chemical Engineers
 Roger Allam (* 1953), englischer Schauspieler
 Schafik Allam (1928–2021), deutscher Ägyptologe
 Schawki Ibrahim Allam (* 1961), Großmufti von Ägypten

Siehe auch:
 Alam